Weaver (Alabama)
 Weaver (Lobisomem: O Apocalipse)

Desambiguações de topônimos